Eurovision Song Contest 2000 blev afholdt i Globen i den svenske hovedstad Stockholm, da Sverige vandt Eurovision Song Contest 1999. Showet blev afholdt d. 13. maj 2000, det havde 24 deltagende lande, og de svenske værter var Kattis Ahlström og Anders Lundin.

Man havde forud for showet lavet en lidt anderledes udvælgelse af deltagerlande. For det første var værtslandet garanteret en plads og man begyndte også med de såkaldte Big4 (Frankrig, Spanien, Storbritannien og Tyskland), som fremover skulle sikres en plads hver gang. Hernæst tog man de lande som ikke havde deltaget året før, men som ønskede at deltage, man lod et land debutere og de sidste pladser blev givet til de lande, som havde den højeste gennemsnitlige pointscore de forrige fem gange.

SVT havde valgt Globen som arena, hvilket tillod hele 16.000 tilskuere, det højeste antal hidtil. En stor scene med bevægelige skærme samt en flot lyssætning gjorde mange imponerede. Værterne præsenterede sig selv og sangene på flotteste vis og alle var i det hele taget meget tilfredse med arrangementet. Efter prøverne de sidste par dage før konkurrencen, blev det efterhånden mere og mere klart at Olsen Brothers fra Danmark ville klare sig godt. Nogle talte endda om sejr til de stærkt undertippede brødre, hvorimod langt flere troede på sejr til Irland eller Rusland. Ikke desto mindre førte de fra start til slut i afstemningen, hvilket ikke var sket siden 1974, hvor ABBA vandt. Ruslands Alsou, der kun var 16 år og bosiddende i London (og talte i øvrigt meget lidt russisk), skulle igen dukke op 9 år senere, som vært for Eurovision Song Contest 2009 i Moskva.

Deltagere og resultater

Scoreboard 
Lande markeret med grønt benyttede telefonafstemning.
Lande markeret med blåt benyttede jury.

2000
Musik i 2000